Un hajji est un pelerin ayant accompli le hajj à La Mecque.

Patronyme 

Hajji est un nom de famille présent un peu partout dans le monde arabe. Cependant il n'y a presque aucun lien entre les Hajji des différents pays arabes. Ainsi au Maroc, Hajji (حجي) est notamment une grande et ancienne familles de Salé affilié à leur ancêtre Sidi Ahmed Hajji n'ayant aucun lien avec le sultan mamelouk d'Égypte As-Sâlih Zayn ad-Dîn Hajji.

Le nom admet plusieurs variantes dues à la latinisation, on trouve aussi Hadji, El-Hajji ou Haji:

 As-Sâlih Zayn ad-Dîn Hajji, sultan mamelouk d'Égypte du .
 Chedly Hajji (1955-), chanteur et musicien de musique arabe traditionnelle tunisien.
 Hamza Hajji (1986-), footballer marocain " amazigh" du sud marocain.
 Sidi Ahmed Hajji (?-1691), moujahid et marabout marocain de Salé.
 Saïd Hajji (1912-1942), grande figure du nationalisme marocain.
 Mohamed Hajji (1923-2003), célèbre académicien et érudit natif de Salé et cousin de said hajji.
 Mouad Hajji, dirigeant marocain du football africain.
Nabil Hajji (1970-), homme politique tunisien.

Toponyme 
 Hajji Tu, village iranien

Homonymie de patronyme
Grande famille de Salé